

Patronyme

 Barthélemy Lauvergne (1805-1871), navigateur et peintre français du  siècle ;
 Joffrey Lauvergne (1991-), basketteur français ;
 Stéphane Lauvergne (1968-), ancien basketteur français, père de Joffrey.

Patronyme français